Chachapoyas, città del Perù e capoluogo della provincia di Chachapoyas.
 Chachapoyas, antica civiltà precolombiana che visse nell'attuale Perù.